ANL peut faire référence à :
  ;
 Argonne National Laboratory, laboratoire de recherche américain ;
 anti-navire léger, missile air-mer franco-britannique ;
 ANL, compagnie maritime desservant l'Australie et la Nouvelle-Zélande, filiale de la CMA-CGM ;
 ANL, association nautique du Légué dans les Côtes-d'Armor ;
 Approche neurolinguistique, méthode d'enseignement des langues étrangères ;
 l'Armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar.